(The) Homecoming (deutsch für (die) Heimkehr) steht für:
 Homecoming, amerikanische Tradition

Film und Fernsehen
 Homecoming, deutscher Titel Dr. Johnsons Heimkehr, US-amerikanischer Spielfilm von Mervyn LeRoy (1948) 
 The Homecoming (1973), britisch-amerikanischer Spielfilm von Peter Hall (1973) 
 Homecoming, deutscher Titel Der lange Weg nach Hause (1996), US-amerikanischer Fernsehfilm von Mark Jean (1996) 
 Homecoming (2009), US-amerikanischer Spielfilm von Morgan J. Freeman (2009) 
 Homecoming (2011), US-amerikanischer Spielfilm von Sean Hackett (2011) 
 Spider-Man: Homecoming, US-amerikanischer Spielfilm von Jon Watts (2016) 
 Homecoming, deutscher Titel Homecoming – Ein Film von Beyoncé, US-amerikanischer Konzertfilm von Beyoncé (2019) 
 Homecoming (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018–2019) 

Theater
 The Homecoming, deutscher Titel Die Heimkehr (Drama), Theaterstück von Harold Pinter (1964)

Musik
 Homecoming!, Album von Elmo Hope (1961)
 Homecoming (Art-Farmer-Album), Album von Art Farmer (1971)
 Homecoming (America-Album), Album der Band America (1972)
 Homecoming (Bill-Evans-Album), Album von Bill Evans (1999)
 Homecoming (Nazareth-Album), Album der Band Nazareth (2002)
 Homecoming: Live at the Village Vanguard, Jazzalbum von Dexter Gordon (1977)
 Homecoming: The Live Album, Live-Album von Beyoncé (2019)

Computerspielen
 Silent Hill: Homecoming, Computerspiel von Konami (2008)